Maria Nikolajevna van Rusland (1819-1876), dochter van tsaar Nicolaas I en zus van tsaar Alexander II.
 Maria Nikolajevna van Rusland (1899-1918), de bekendste Maria Nikolajevna, dochter van tsaar Nicolaas II.